Агнешка Радваньская — победительница соревнований.

Действующая чемпионка — Каролина Возняцки — защищала свои титул, но уступила в полуфинале.

Посев 
Первые четыре сеяные участницы начинают турнир со второго круга.

  Виктория Азаренко (Отказ)
  Петра Квитова (Отказ)
  Каролина Возняцки (Полуфинал)
  Саманта Стосур (Четвертьфинал)
  Агнешка Радваньская (Титул)

<ol start="6">
  Марион Бартоли (Первый раунд)
  Франческа Скьявоне (Первый раунд)
  Елена Янкович (Полуфинал)
  Сабина Лисицки (Четвертьфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Теннисный чемпионат Дубая 2012